Cédric Heymans (1978) – rugbista a 15 francese
 Corneille Jean François Heymans (1892-1968) – medico e farmacologo belga
 Émilie Heymans (1981) – tuffatrice canadese
 Gerardus Heymans (1857-1930) – filosofo e psicologo olandese
 Jean-François Heymans (1859-1932) – farmacologo e fisiologo belga
 Jonas Heymans (1993) – calciatore belga